Христиан Крузиус:
 Крузиус, Христиан Август — немецкий философ;
 Крузиус, Христиан Готфрид — историк, академик СПбАН